Peinke ist der Familienname von:
 Joachim Peinke (* 1956), Physiker und Universitätsprofessor 
 Thomas Peinke (* 1957), Politiker (DBD) und Mitglied der Volkskammer der DDR (9. Wahlperiode)